Села:
 Солідарне — Луганська область, Сватівський район
 Солідарне — Сумська область, Сумський район
 Солідарне — Херсонська область, Каховський район